Fuente Carrasca puede referirse a:

Lugares

En España 
 Fuente Carrasca (Murcia), localidad del municipio de Bullas, en la provincia de Murcia.
 Fuente Carrasca (Jaén), localidad del municipio de Torres de Albanchez, en la provincia de Jaén.
 Fuente de la Carrasca, localidad del municipio de Nerpio, en la provincia de Albacete.